bitwa o Guam (1941) – bitwa podczas II wojny światowej, podczas której wojska japońskie zdobyły wyspę Guam
 bitwa o Guam (1944) – bitwa podczas II wojny światowej, podczas której wojska amerykańskie odbiły wyspę Guam